Strewe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Strewe (1891–1963), deutscher evangelischer Theologe
 Lucie Strewe (1887–1981), deutsche Judenretterin, Ehefrau von Maria Theodor Strewe
 Maria Theodor Strewe (1874–1950), deutscher Journalist, Ehemann von Lucie Strewe